Megalopoli (, älter Megalopolis) ist eine Gemeinde im Südwesten Arkadiens in Griechenland mit etwa 10.700 Einwohnern. Der Name setzt sich aus gr. megali  und polis  zusammen. Verwaltungssitz ist die gleichnamige Stadt, in der 5.779 Einwohner leben. 2011 wurden die Nachbargemeinden Falesia und Gortyna eingemeindet. Die übrigen Einwohner verteilen sich auf insgesamt 60 Ortsgemeinschaften, von denen keine mehr als 400 Einwohner hat. Beispiele sind Perivolia und Vrysoules.

Geographie 

Die Gemeinde liegt im Tal des oberen Alfios und seiner Quellflüsse Elisonas und Xenilos. Die Wasser des Alfios und seiner zahlreichen Zuflüsse aus den umliegenden Bergen haben sich an der nordwestlichen Ecke der Ebene einen Durchbruch durch die Berge geschaffen. Sie be- und entwässern seit jeher die teils bewaldete, teils bewirtschaftete fruchtbare und auch in der trocken-heißen Sommerzeit noch lange grünen Ebene.

Wirtschaft 

1969 und 1990 wurden zwei kalorische Kraftwerke in Betrieb genommen, die mit in der Ebene im Tagebau abgebauter schwefelhaltiger Braunkohle befeuert werden. Die auf Satellitenaufnahmen (LANDSAT) gut erkennbaren Tagebauflächen haben bis 2003 etwa ein Drittel der Ebene zerstört. Die Kraftwerke dominieren die Ebene und die Stadt in zweierlei Weise: In Stadt, Ebene und Umgebung sind die Arbeitsplätze vieler Menschen an die Kraftwerke gebunden. Die Emissionen aus der Braunkohleverstromung sind extrem. Sie verteilen sich über die ganze Ebene und darüber hinaus.

Geschichte 

Das antike Megalopolis wurde 371 v. Chr. vom thebanischen Feldherrn Epaminondas mit dem Ziel gegründet, ein politisches Gegengewicht zu Sparta zu bilden. Es entstand am Ufer des Elisson durch Zusammenlegung von 40 Orten zur megále pólis. Als neues arkadisches Zentrum wurde es Sitz des 370 v. Chr. gegründeten Arkadischen Bundes. Im Sommer 317 v. Chr. wehrte die Stadt eine Belagerung des Diadochen Polyperchon ab (→ Belagerung von Megalopolis).

Es war um 201 v. Chr. der Geburtsort des bedeutenden griechischen Historikers Polýbios.

Zu den bedeutenden antiken Überresten der Stadt nördlich des Elisson gehört das in seinem Ausmaß und Grundriss noch gut erkennbare Theater, das 20.000 Plätze gehabt haben soll und damit das größte bekannte Theater war, sowie die aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammende nördliche Stoa der Agora. Diese war ca. 155 m lang, heute sieht man dort die einzige vollständige monumentale ionische Säule des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechenland. Das Theater soll auch der politische Versammlungsplatz des Arkadischen Bundes gewesen sein. Die Ausgrabungen laufen auch noch heute, es wird versucht, die Stoa wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Pausanias, dessen Bücher Beschreibung Griechenlands erhalten sind, belegt über das Megalopolis gegen ca. 180 n. Chr., dass es „seinen alten Wohlstand verloren hat und zu unserer Zeit größtenteils in Ruinen liegt …“

In der frühen Neuzeit fiel Megalopolis unter osmanischer Herrschaft in Vergessenheit.

Verkehr 
Megalopoli ist durch mehrere Straßenverbindungen ein wichtiger Verkehrsknoten von Nordosten nach Westen und Süden. Eine vierspurige Autobahn (A 7) durch die Ebene von Nordost nach Südwesten erschließt den Südwesten (Kyparissia, Pylos) und den Süden (Kalamata) für den Nordosten (Tripoli, Korinth) und Athen.

Eine meterspurige Schmalspurbahn von Korinth über Tripoli nach Kalamata ging in ihrem südlichen Teilstück 1899 in Betrieb. Eine Stichstrecke verband Megalopoli mit der Hauptstrecke. Seit 2011 ist auch dort der Verkehr eingestellt.

Die landschaftlich und ökologisch intakten Bereiche, der Nordostteil der Ebene, die Alfios-Schlucht in der Nähe des nördlich gelegenen Städtchens Karitena und vor allem die Lousios-Schlucht nordwestlich der Ebene sind wichtige Naherholungsgebiete für die Bewohner der Städte Megalopoli und Leontari in der Ebene. Sie sind auch für den Tourismus interessant.

Gliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Falesia – Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας – 2.077
 Ortsgemeinschaft Akovos – Τοπική Κοινότητα Ακόβου – 202
 Akovos – Άκοβος – 182
 Goupata – Γούπατα – 20
 Ortsgemeinschaft Anavryto – Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού – 83
 Anavryto – Αναβρυτό – 52
 Kato Anavryto – Κάτω Αναβρυτό – 31
 Ortsgemeinschaft Anemodouri – Τοπική Κοινότητα Ανεμοδουρίου – Ανεμοδούρι – 68
 Ortsgemeinschaft Dyrrachio – Τοπική Κοινότητα Δυρραχίου – Δυρράχιο – 114
 Ortsgemeinschaft Ellinitsa – Τοπική Κοινότητα Ελληνίτσης – Ελληνίτσα – 50
 Ortsgemeinschaft Falesia – Τοπική Κοινότητα Φαλαισίας – 63
 Falesia – Φαλαισία – 46
 Kloster Boura – Μονή Μπούρα – 17
 Ortsgemeinschaft Giannei – Τοπική Κοινότητα Γιανναίων – 82
 Ano Giannei – Άνω Γιανναίοι – 35
 Kato Giannei – Κάτω Γιανναίοι – 47
 Ortsgemeinschaft Grekos – Τοπική Κοινότητα Γραικού – Γραικός – 23
 Ortsgemeinschaft Kamara – Τοπική Κοινότητα Καμάρας – 210
 Kamara – Καμάρα – 163
 Kambochori – Καμποχώρι – 47
 Ortsgemeinschaft Leondari – Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου – 321
 Gavria – Γαβριά – 9
 Kalyvia – Καλύβια – 11
 Kamaritsa – Καμαρίτσα – 22
 Kotsiridi – Κοτσιρίδι – 22
 Leondari – Λεοντάρι – 257
 Ortsgemeinschaft Leptini – Τοπική Κοινότητα Λεπτινίου – Λεπτίνι – 43
 Ortsgemeinschaft Neochori Falesias – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας – Νεοχώρι – 59
 Ortsgemeinschaft Petrina – Τοπική Κοινότητα Πετρίνας – 69
 Kloster Ambelaki – Μονή Αμπελάκη – 4
 Petrina – Πετρίνα – 44
 Spaneika – Σπαναίικα – 21
 Ortsgemeinschaft Potamia – Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς – Ποταμιά – 118
 Ortsgemeinschaft Routsio – Τοπική Κοινότητα Ρουτσίου – Ρούτσιο – 52
 Ortsgemeinschaft Skortsinos – Τοπική Κοινότητα Σκορτσινού – Σκορτσινός – 139
 Ortsgemeinschaft Soulario – Τοπική Κοινότητα Σουλαρίου – Σουλάριο – 83
 Ortsgemeinschaft Turkolekas – Τοπική Κοινότητα Τουρκολέκα – Τουρκολέκας – 190
 Ortsgemeinschaft Veligosti – Τοπική Κοινότητα Βελιγοστής – Βελιγοστή – 61
 Ortsgemeinschaft Voutsaras – Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά – Βουτσαράς – 47

 Gemeindebezirk Gortyna – Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος – 720
 Ortsgemeinschaft Atsicholos – Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου – Ατσίχολος – 45
 Ortsgemeinschaft Karitena – Τοπική Κοινότητα Καριταίνης – 274
 Kalyvakia – Καλυβάκια – 19
 Karvounaris – Καρβουνάρης – 23
 Karitena – Καρίταινα – 232
 Ortsgemeinschaft Katsimbalis – Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη – Κατσίμπαλης – 32
 Ortsgemeinschaft Kourounios – Τοπική Κοινότητα Κουρουνιού – Κουρουνιός – 33
 Ortsgemeinschaft Kotili – Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου – 82
 Kotilio – Κωτίλιο – 64
 Palatos – Παλάτος – 10
 Strongylo – Στρογγυλό – 8
 Ortsgemeinschaft Kyparissia – Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων – Κυπαρίσσια – 58
 Ortsgemeinschaft Mavria – Τοπική Κοινότητα Μαυριών – Μαυριά – 31
 Ortsgemeinschaft Sarakini – Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου	51
 Kryonero – Κρυόνερον – 20
 Paleokastro – Παλαιόκαστρον – 23
 Sarakini – Σαρακίνι – 8
 Ortsgemeinschaft Vlachorraftis (Maratha) – Τοπική Κοινότητα Μάραθα – Βλαχορράφτης – 40
 Ortsgemeinschaft Zoni – Τοπική Κοινότητα Ζώνης – Ζώνη – 74

 Gemeindebezirk Megalopoli – Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης – 7.890
 Stadtbezirk Megalopoli – Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως – 5.779
 Megalopoli – Μεγαλόπολη – 5.748
 Orestio – Ορέστειο – 31
 Ortsgemeinschaft Anthochori – Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου – Ανθοχώρι – 41
 Ortsgemeinschaft Ano Karyes – Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυών – Άνω Καρυές – 35
 Ortsgemeinschaft Chirades – Τοπική Κοινότητα Χιράδων – Χιράδες – 80
 Ortsgemeinschaft Chrani – Τοπική Κοινότητα Χράνων – Χράνοι – 	137
 Ortsgemeinschaft Choremis – Τοπική Κοινότητα Χωρέμη – 54
 Apisitsa – Απιδίτσα – 32
 Choremis – Χωρέμης – 22
 Ortsgemeinschaft Gefyra – Τοπική Κοινότητα Γεφύρας – Γέφυρα – 30
 Ortsgemeinschaft Isaris – Τοπική Κοινότητα Ίσαρη – 140
 Isaris – Ίσαρης – 86
 Petrovouni – Πετροβούνι – 10
 Chrousa – Χρούσα – 44
 Ortsgemeinschaft Isoma Karyon – Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών – Ίσωμα Καρυών – 14
 Ortsgemeinschaft Karatoulas – Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Μεγαπόλεως – Καράτουλας – 28
 Ortsgemeinschaft Kastanochori – Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου – Καστανοχώριον – 94
 Ortsgemeinschaft Kato Karyes – Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών – Κάτω Καρυές – 61
 Ortsgemeinschaft Lykeo – Τοπική Κοινότητα Λυκαίου – Λύκαιο – 47
 Ortsgemeinschaft Lykosoura – Τοπική Κοινότητα Λυκοσούρας – 62
 Lykosoura – Λυκόσουρα – 37
 Marmara – Μάρμαρα – 25
 Ortsgemeinschaft Lykochia – Τοπική Κοινότητα Λυκοχίων – Λυκόχια – 121
 Ortsgemeinschaft Makrysi – Τοπική Κοινότητα Μακρυσίου – 265
 Kato Makrysi – Κάτω Μακρύσι – 221
 Makrysi – Μακρύσι – 44
 Ortsgemeinschaft Mallota – Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών – Μαλλωτά – 46
 Ortsgemeinschaft Marathoussa – Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης – Μαραθούσσα – 32
 Ortsgemeinschaft Nea Ekklisoula – Τοπική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας – Νέα Εκκλησούλα – 39
 Ortsgemeinschaft Neochori – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας – Νεοχώρι – 49
 Ortsgemeinschaft Paradisia – Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων – 175
 Paradisia – Παραδείσια – 153
 Fanaiti – Φαναΐτη – 22
 Ortsgemeinschaft Perivolia – Τοπική Κοινότητα Περιβολίων – 79
 Vrysoules – Βρυσούλες – 25
 Perivoila – Περιβόλια – 54
 Ortsgemeinschaft Plaka – Τοπική Κοινότητα Πλάκας – Πλάκα – 54
 Ortsgemeinschaft Rapsommatis – Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη – Ραψομμάτης – 55
 Ortsgemeinschaft Souli – Τοπική Κοινότητα Σουλίου – 73
 Derveni – Δερβένι – 31
 Souli – Σούλι – 42
 Ortsgemeinschaft Soulos – Τοπική Κοινότητα Σούλου – Σούλος – 13
 Ortsgemeinschaft Thoknia – Τοπική Κοινότητα Θωκνίας – Θωκνία – 36
 Ortsgemeinschaft Trilofo – Τοπική Κοινότητα Τριλόφου – 53
 Paleomiri – Παλαιομοίρι – 18
 Trilofo – Τρίλοφο – 35
 Ortsgemeinschaft Tripotamo – Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου – Τριπόταμο – 89
 Ortsgemeinschaft Vangos – Τοπική Κοινότητα Βάγγου – Βάγγος – 47
 Ortsgemeinschaft Vastas – Τοπική Κοινότητα Βάστα – Βάστας – 62

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer
 Megalopolis

Persönlichkeiten 
 Ioannis Kotsiras (* 1992), Fußballspieler

Literatur

Weblinks 

 drei Bilder des Theaters von Megalopolis, Perseus-Projekt

Einzelnachweise 

Archäologischer Fundplatz auf dem Peloponnes
Archäologischer Fundplatz in Europa
Antike griechische Stadt
Gemeinde in der Region Peloponnes